Geografia: riu Caia
 Onomàstica'':
 Caia Afrània
 Caia